Stati Uniti d'America
 Clarkson – città  della Contea di Grayson, Kentucky
 Clarkson – città della Contea di Colfax, Nebraska
 Clarkson – città della Contea di Monroe, New York
 Sudafrica
 Clarkson – città della Municipalità locale di Kou-Kamma
Conduttori Televisivi 
 Jeremy Clarkson – conduttore e ideatore di Top Gear